Teulada kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Teulada, Sardinien – en kommun i Sydsardinien i Sardinien,

Spanien 

 Teulada (Spanien), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar